Plaats in Indonesië
 Tamiang (Gunung Kaler), een plaats in het regentschap Tangerang in de provincie Bantam
 Tamiang (Kotanopan), een plaats in het regentschap Mandailing Natal in de provincie Noord-Sumatra
 Tamiang (Sosa), een plaats in het regentschap Padang Lawas in de provincie Noord-Sumatra